Il singolare femminile del torneo di tennis China Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Yayuk Basuki che ha battuto in finale 6–4, 6–2 Kyōko Nagatsuka.

Teste di serie

 n/a
  Yayuk Basuki (campionessa)
  Pam Shriver (semifinali)
  Alexandra Fusai (primo turno)

 Romana Tedjakusuma (secondo turno) 
 Fang Li (quarti di finale) 
 Misumi Miyauchi (quarti di finale) 
 Kyōko Nagatsuka (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

China Open 1994